Кубок Фінляндії з футболу 2021 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру в Фінляндії. Титул втретє здобув КуПС.

Календар

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Стикові матчі 
До етапу долучились клуби Академія СЯК та ПЕПО.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 березня 2021

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 квітня 2021

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 квітня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фінляндії на soccerway

2021
Фінляндія
2021 у фінському спорті